Riksväg 3  kan syfta på:

Riksväg 3, Estland
Riksväg 3, Finland
Riksväg 3, Nederländerna
Riksvei 3 – en väg i Norge, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 3 – gamla Rikstrean i Sverige, gick mellan Ödåkra - Strövelstorp